Tabu kan syfta på:

 Tabu – ett religiöst eller socialt motiverat förbud
 Tabu – en ort i Elfenbenskusten, se Tabou (ort)
 Tabu (film) – en svensk dramafilm från 1977 med filmmanus och regi av Vilgot Sjöman
 Tabu (film, 1931) – en amerikansk dramafilm från 1931 i regi av F.W. Murnau
 Tabu (skådespelare) – en indisk skådespelare